Тяжлов — фамилия:
 Тяжлов, Анатолий Степанович (1942—2008) — российский государственный деятель.
 Тяжлов, Иван Терентьевич (1910—?) — советский футболист, защитник.